XI розыгрыш Мировой лиги — самого престижного коммерческого турнира мужских волейбольных сборных — проходил с 26 мая по 16 июля 2000 года с участием команд из 12 стран.

Финальная часть сыграна в зале Ahoy Роттердама. Победителем соревнования стала сборная Италии.

Система соревнования 
На интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). В финальный раунд вышли сборная Нидерландов на правах организатора и команды, занявшие в своих квартетах 1—2-е места, но из-за того, что голландцы оказались в своей группе четвертыми, в «Финал шести» не вышла сборная Франции, имевшая худшие показатели среди вторых команд.

Шесть финалистов провели однокруговой турнир. Команды, занявшие по его итогам 1-е и 2-е места, встретились в финале, занявшие 3-е и 4-е места разыграли «бронзу».

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

«Финал шести» в Роттердаме

Финальная группа

Матч за 3-е место

Финал

Составы 

Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала шести».

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты

Мировая лига (волейбол)
2000 год в волейболе